Le sénat Bovenschulte (en ) est le gouvernement du Land de Brême depuis le  durant la vingtième législature du Bürgerschaft.

Coalition et historique

Composition

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Élections régionales de 2019 à Brême
 Coalition rouge-rouge-verte

Bovenschulte
Breme